Кульво́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Безансона, 4 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 187,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кульвон на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Кульвон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона